Naruto: The Elseworld Game é uma Série de aventura e ação dos EUA produzida pela Netflix, refilmado como um reboot sul-americano dos EUA. estrelado por Maile Flanagan como Naruto Uzumaki e Yuri Lowenthal intepretando Sasuke Uchiha.

Protoganizado por uma de seus papéis além de Boruto, A série continua com uma maior esperança esperada como sujeira de seu nome.